La Nationale 1A 1988-1989 è stata la 67ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Stéphane Ostrowski, 
MVP straniero:  Don Collins, 
Allenatore dell'anno:  Jean-Luc Monschau, 
Giocatore rivelazione:  Jim Bilba, 
Miglior difensore:  Richard Dacoury,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1988
Pallacanestro nel 1989
1988-1989